John Cochrane kan syfta på bland andra:

* John Cochrane, 2:e earl av Dundonald (omkring 1660–1690), skotsk ädling
 John Cochrane, 4:e earl av Dundonald (1687–1720), skotsk ädling
 John Cochrane (1813–1898), amerikansk general
 John Dundas Cochrane (1780–1825), brittisk upptäcktsresande
 John George Cochrane (1781–1852), skotsk bibliograf